A Robert Lebel-trófea egy díj, melyet azon QMJHL-es csapat kap meg, amelynek a legjobb a kapott gólátlaga. A díjat Robert Lebelről nevezték el aki, rövid ideig az Nemzetközi Jégkorongszövetség elnöke is volt.

A díjazottak

Források
A trófeák a QMJHL hivatalos oldalán

QMJHL-trófeák